Герк — фамилия.
 Герк, Анатолий Анатольевич (род. 1984) — российский футболист.
 Герк, Мауро Нестор (род. 1977) — аргентинский футболист.

Псевдонимы 
 Кул Герк (настоящее имя Клайв Кэмпбелл; род. 1955) — ямайский диджей, предтеча брейкбита и хип-хопа.